25 - o ano
25 - EP da cantora sul-coreana Song Jieun
25 - terceiro álbum de estúdio da cantora Adele
Vinte e cinco - o número natural
Democratas - Partido brasileiro, cujo número eleitoral é 25.

0025